Austria:
 Amlach – miejscowość w gminie Greifenburg w kraju związkowym Karyntia, w powiecie Spittal an der Drau
 Amlach – gmina w kraju związkowym Tyrol, w powiecie Lienz